Dundee kan syfta på:

Kanada 

 Dundee (kommun), Québec, Montérégie,

Storbritannien 

 Dundee (rådsområdeshuvudort i Storbritannien), grevskapshuvudort, Skottland, Dundee City, 
 Dundee City - en av Skottlands kommuner

Sydafrika 

 Dundee (distriktshuvudort i Sydafrika), KwaZulu-Natal, UMzinyathi District Municipality,

USA 

 Dundee, Florida, ort, Polk County, 
 Dundee, Iowa, ort, Delaware County, 
 Dundee, Michigan, ort, Monroe County, 
 Dundee, New York, ort, Yates County, 
 Dundee, Ohio, ort, Tuscarawas County, 
 Dundee, Oregon, ort, Yamhill County, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar